Владимир Александрович Белов:
 Белов, Владимир Александрович (род. 1955) — военный врач, Герой Российской Федерации.
 Белов, Владимир Александрович (род. 1955) — советский и российский футболист.